OAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orange (Nuova Galles del Sud) (Australia)